Alda Borelli (1879-1964) – attrice italiana
 Aldo Borelli (1890-1965) – giornalista italiano
 Ambra Borelli (1945) – cantante e bassista italiana
 Anthony Borelli (1989) – hockeista su ghiaccio statunitense naturalizzato italiano
 Bartolomeo Borelli (1829-1905) – politico italiano
 Eder Borelli (1990) – calciatore messicano
 Elvidio Borelli (1892-1916) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Florencia Borelli (1992) – mezzofondista argentina
 Giovanni Borelli (1867-1932) – politico, giornalista e militare italiano
 Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) –  matematico, astronomo, fisiologo e filosofo italiano
 Giovanni Battista Borelli (1813-1891) – politico italiano
 Jake Borelli (1991) – attore statunitense
 Jorge Borelli (1964) – ex calciatore argentino
 Lyda Borelli (1887-1959) – attrice italiana
 Michele Borelli (1909-1976) – calciatore italiano
 Paolo Borelli (1958) – ex calciatore italiano
 Rosario Borelli (1927-2001) – attore italiano
 Salvatore Borelli (1930-2004) – poeta italiano
 Sergio Borelli (1923) – giornalista e documentarista italiano
 Vincenzo Borelli (1786-1831) – patriota italiano

Pagine correlate 
 Borrelli